George Tabori (1914-2007) – scrittore ungherese
 Kristoffer Tabori (1952) – attore e regista statunitense
 László Tábori (1931-2018) – mezzofondista ungherese naturalizzato statunitense
 Paul Tabori (1908-1974) – giornalista, romanziere e parapsicologo ungherese

Pagine correlate
 Tabor